Премьер-лига сезона 2016/17 — 25-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года.

Сезон начался 13 августа 2016 года и завершился 21 мая 2017 года. Жеребьёвка календаря турнира состоялась 15 июня 2016 года.

Чемпионский титул завоевал «Челси». Новыми участниками турнира стали клубы «Бернли», «Халл Сити» и «Мидлсбро». По итогам сезона два из них, «Халл Сити» и «Мидлсбро», выбыли в Чемпионшип после одного сезона в высшем дивизионе. Третьим выбывшим из Премьер-лиги клубом стал «Сандерленд».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Бернли» и «Халл Сити» вернулись в Премьер-лигу после одного сезона участия в Чемпионшипе. «Мидлсбро» последний раз играл в Премьер-лиге в сезоне 2008/09.

«Ньюкасл Юнайтед» выбыл в Чемпионшип после 6 сезонов участия в Премьер-лиге. «Норвич Сити» выбыл в Чемпионшип после 1 сезона участия в Премьер-лиге. «Астон Вилла» впервые в своей истории выбыла в Чемпионшип после 29 лет выступлений в высшем дивизионе.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2016/17 принимают участие 5 клубов из Лондона, по два клуба представляют Манчестер и Ливерпуль.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики 

Примечание
4 Футболист забил 4 мяча

Сухие матчи

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Команда года по версии ПФА 

В состав «команды года» по версии ПФА вошли следующие игроки:

Вратарь: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед).
Защитники: Кайл Уокер (Тоттенхэм Хотспур), Гари Кэхилл (Челси), Давид Луис (Челси), Дэнни Роуз (Тоттенхэм Хотспур)
Полузащитники: Эден Азар (Челси), Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур), Н’Голо Канте (Челси), Садио Мане (Ливерпуль).
Нападающие: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), Ромелу Лукаку (Эвертон).

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду лучшему игроку года по версии футболистов ПФА получил французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА во второй раз подряд получил английский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду лучшему футболисту года по версии Ассоциации футбольных журналистов получил французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2016/2017
Англия
Премьер-лига